Лисичино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лисичино — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Лисичино — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Лисичино — деревня в Крупском районе Минской области.

Россия 
 Лисичино — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Лисичино — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Лисичино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Лисичино — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Лисичино — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.